Уикипедия на ирландски език () е раздел на ирландски език в Уикипедия. Проектът започва работа през октомври 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Ирландски език
Ирландски език